Струмяни:

 Струмяни — село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Струмяни. 
 Струмяни — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области.